І́гор Рома́нович Фля́к ( — ) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

З життєпису 
Народився 1975 року у селі Ваньовичі Львівської області. Закінчив Ваньовицьку ЗОШ. Одружився і проживав у селі Бачина. Військовослужбовець-контрактник самбірської військової частини, командир роти 703-го інженерного полку.

З березня 2015-го перебував на ротації у зоні бойових дій.

5 серпня 2015 року помер у Львівському військовому шпиталі після важкого поранення у зоні боїв (за іншими даними — від невиліковної хвороби, на яку захворів під час виконання службових обв'язків на сході України).

Похований 6 серпня 2015-го у селі Ваньовичі.

Без Ігоря лишилися батьки, дружина, дві доньки, онучка.

Вшанування 
 На фасаді Ваньовицької загальноосвітньої школи встановлено меморіальну дошку Ігорю Фляку.

Джерела 
 Книга пам'яті
 Ваньовичі

Поховані в Самбірському районі